Microraptorinae (лат., от  — малый и  — хищник) — подсемейство птицеподобных тероподов из семейства дромеозаврид, известных своими длинными перьями на лапах. Они появились около 125 млн лет назад на территории современной КНР.

Представители подсемейства были относительно небольшими; взрослые особи микрораптора были около 77—90 см длиной и весили до 1 кг. Крупнейшие: , Hesperonychus, Graciliraptor и синорнитозавр — были не более 1,8 м в длину и весили до 1 кг.

Таксономия 
Microraptorinae обычно классифицируется как подсемейство или клада (Microraptoria) дромеозаврид. 

В кладограмме ниже приводится анализ 2012 года палеонтологов Фила Сентера, Джеймса Киркланда, Дональда ДеБлио, Скотта Мэдсена и Натали Тот.

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода